S46:
 S46 — линия Берлинской городской электрички
  — подводная лодка